Société Belge de l'Azote, een voormalige ammoniakproducent in België
 Surinaamse Basketbal Associatie, officiële basketbalbond van Suriname